Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1912 es va disputar la competició de futol masculina. Aquestes són les plantilles oficials de les 11 seleccions que hi van prendre part. Estan ordenades segons la classificació final, sent la primera la guanyadora del torneig. El torneig olímpic es va disputar entre el 29 de juny i el 6 de juliol de 1912 a Estocolm.

Regne Unit 

Entrenador: A. Birch

Dinamarca 

Entrenador: cap

Països Baixos 

Entrenador:  Edgar Chadwick

Note: El porter Wiet Ledeboer es lesionà el 15 de juny i fou susbtituït per Van Eeck. Font: kranten.kb.nl , http://leiden.courant.nu/ i Informe oficials del Jocs de 1912

Finlàndia 

Entrenador: cap

Hongria 

Entrenador:  Ede Herczog

Àustria 

Entrenador: cap ÖFB comitè

Nota: Els jugadors Adolf Fischera, Johan Andreas, Richard Kohn, Felix Tekusch i Karl Tekush es an quedar a Àustria a l'espera de viatjar.

Alemanya 

Entrenador: cap DFB comitè

Itàlia 

Entrenador:  Vittorio Pozzo

Quatre jugadors reserves, tot i estar inclosos en les alineacions oficials de la FIFA, no van viatjar a Suècia i es van quedar a Itàlia a l'espera de ser cridats.

Suècia 

Entrenador: John Ohlson

Noruega 

Entrenador:  James Vincent Hayes

Rússia 

Entrenador: Robert Fulda i Georgy Dyuperron

Notes i referències

Enllaços externs 
 Games of the V. Olympiad a RSSSF
 OG 1912.the list of teams
 FIFA 
 sports-reference
 IFFHS IFFHS (archive)

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1912
Futbol als Jocs Olímpics
Llistes de futbol